Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2013 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Hsieh Su-wei in Peng Šuai sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (tretji krog)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (četrtfinale)
  Nadja Petrova /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina (tretji krog)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (tretji krog)
  Liezel Huber /  Sania Mirza (tretji krog)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (polfinale)
 ' Hsieh Su-wei /  Peng Šuai (prvakinji)

<ol start=9>
  Anastazija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová ''(prvi krog)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva ''(drugi krog)
  Cara Black /  Marina Erakovic ''(drugi krog)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua ''(finale)
  Vania King /  Zheng Jie ''(tretji krog)
  Daniela Hantuchová /  Marija Kirilenko ''(drugi krog)
  Chan Hao-ching /  Anabel Medina Garrigues ''(prvi krog)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(četrtfinale)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Ženske dvojice
2013